Mette Knudsen har flere betydninger:

 Mette Knudsen – en dansk filminstuktør
 Mette Knudsen (diplomat) – en dansk diplomat
 Mette Hjort Knudsen – en dansk håndboldspiller